(1979-), footballeur et entraîneur italien ;
 Gianluca Pagliuca (1966-), footballeur italien ;
  (1946-), musicien italien.

Patronyme italien